Die CIMB Nicol David KL Open Squash Championships 2012 fanden vom 26. bis 31. März 2012 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie WSA World Series Gold.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Karim Darwish, der in diesem Jahr im Halbfinale an Adrian Grant scheiterte. Omar Mosaad besiegte im Endspiel Adrian Grant mit 11:6, 13:11, 12:14, 6:11 und 11:8. Bei den Damen gelang es Nicol David, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Sie besiegte Annie Au mit 11:4, 12:10 und 11:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze bei den Herren und acht Plätze bei den Damen für Qualifikanten vorgesehen. Bei den Herren wurden die vier besten Spieler gesetzt, bei den Damen die acht besten. Per Wildcard erhielt Ivan Yuen einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar bei den Herren und 70.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2012